est un genre éteint et fossile d'animaux marins faisant partie de la famille disparue des hurdiidés appartenant au clade des Anomalocarida dans lequel se place aussi la famille des anomalocarididés, des animaux marins apparus il y a 520 millions d'années et proches des actuels arthropodes.

Une seule espèce est rattachée au genre, , décrite en 2015 par ,  et Derek Briggs.

Un premier fossile fut découvert dans la partie inférieure de la formation des argiles de Fezouata dans le Sud-Est du Maroc par Mohamed Ben Moula, un chasseur de fossiles marocain en l'honneur duquel l'animal a été nommé, lorsqu'il fut décrit en 2015 dans le journal scientifique Nature.

Époque 
Cette espèce a vécu à la fin de l'étage Trémadocien (Ordovicien inférieur), il y a environ .

Description 
Ces animaux mesuraient  de long environ. Le rostre céphalique présente une forme hydrodynamique, ce qui suggère que l'animal était un nageur pélagique rapide. Les pièces buccales comportaient deux appendices pourvus de longues soies permettant de filtrer de grandes quantités d'eau de mer pour en récupérer le plancton, comme le font aujourd'hui les raies manta, certains requins et certaines baleines avec leurs fanons. Derrière la bouche, une sorte de poche carénée permettait de stocker la récolte pour l'ingérer plus tard. Placés latéralement, les yeux sont composés.

La taille dAegirocassis benmoulae est dix fois supérieure à celle de ses équivalents d'âge cambrien de la formation des schistes de Burgess qui ont vécu environ  (millions d'années) plus tôt. La diversification et de la prolifération des écosystèmes planctoniques dans les mers de l'Ordovicien (Grande biodiversification ordovicienne) parait avoir favorisé ce gigantisme.

Cladogramme Radiodonta

Publication originale

Voir aussi 
 Grande biodiversification ordovicienne
 Schistes de Burgess
 Formation des argiles de Fezouata

Liens externes

Notes et références 

Fossile (nom scientifique)
Dinocarida
Paléontologie au Maroc
Taxon fossile décrit en 2015